Aguirre Benavides puede hacer referencia a:

Adrián Aguirre Benavides (1879–1968), político, militar y abogado mexicano;  
Eugenio Aguirre Benavides (1884–1915), militar mexicano;
Luis Aguirre Benavides (1886–1976), militar mexicano.